Rimbach névvel a következő települések léteznek:

Franciaországban
Rimbach-près-Guebwiller – település Bas-Rhin megyében
Rimbach-près-Masevaux – település Bas-Rhin megyében

Németországban
Rimbach – település Bajorországban, Rottal-Inn járásban
Rimbach – település Bajorországban, Cham járásban
Rimbach – település Hessenben